Kəlbəcər kan verwijzen naar:
 Kəlbəcər (district), een district in Azerbeidzjan.
 Kəlbəcər (stad), de hoofdstad van dit district.